Naqu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nagqu Xian, härad, Tibet, 
 Nagqu Diqu, prefektur, Tibet, 
 Nakchu (häradshuvudort i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar